

Населені пункти та їхні частини
 Вимисли — село в гміні Сабне Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Вимисли — село в гміні Помехувек Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Вимисли — село в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Вимисли — частина міста Лохув у Венґровському повіті Мазовецького воєводства
 Вимисли — частина села Хлебйоткі в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Вимисли — частина села Пустельник у гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Вимисли — частина села Шестно в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки